El término corso puede referirse:

 a una persona o cosa natural o proveniente de Córcega;
 a los antiguos corsos, un pueblo prerromano;
 al idioma corso, un conjunto de dialectos toscanos que se hablan en Córcega, en el norte de Cerdeña y en gran parte de la Toscana;
 al nacionalismo corso, un movimiento político que propone la secesión de la isla de Córcega respecto de Francia, a fin de constituirse como estado soberano;

Patente de corso 
 al corso o corsario, un navegante que capturaba y saqueaba el tráfico mercante;
 a la patente de corso, un permiso para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas;
 al corso, campaña emprendida para apresar piratas;

Personajes 
 a Silvana Corso, docente argentina.
 a Mario Corso (1941-2020), un futbolista italiano;
 a Philip J. Corso (1915-1998), un teniente-coronel del ejército estadounidense;
 a Gregory Corso (1930-2001), un poeta estadounidense, uno de los cuatro escritores de la generación beat;
 a Eduardo J. Corso (1920-2012), un periodista uruguayo especializado en temas agropecuarios;
 a Daniel Corso (n. 1978), un jugador canadiense de hockey;
 a Lee Corso (n. 1935), un periodista deportivo estadounidense;
 a Niccolo Corso (1446- circa 1512), un pintor italiano del Renacimiento;
 a Pablo Corso, un personaje de ficción de la telenovela española Cuenta atrás, interpretado por Dani Martín;
 a Dean Corso, un personaje de ficción de la película The Ninth Gate (La novena puerta), interpretado por Johnny Depp;
 a Lucas Corso, un personaje de ficción de la novela El Club Dumas, de Arturo Pérez-Reverte, en el que se basa la película La novena puerta;

Zoología 
 a Cane Corso, una raza de perros;
 a Gato corso, una raza de gatos;

Otros 
 a corso, el desfile de carnaval;
 a Córso, un tipo de calle urbana en Italia;
 a la Via del Corso o el Corso, una calle principal del centro histórico de Roma;
 a Corso, una ciudad de Argelia;
 a Patente de Corso, el primer álbum en solitario de Jaime Urrutia tras la disolución de Gabinete Caligari;
 a Opel Corsa, un vehículo compacto comercializado por Opel y por otras marcas propiedad de General Motors;
 a Terror do Corso, expresión que desde 1967 participa del carnaval de la ciudad entrerriana de Victoria, en Argentina.